Murray [mari] může označovat tyto osobnosti:
 Albert Murray (1916–2013), afroamerický literární a jazzový kritik a autor životopisných románů
 Alexander Murray (1755–1821), americký důstojník
 Alexander Murray (lingvista), (1775–1813) lingvista a profesor na Univerzitě v Edinburghu
 Alexander Murray (1841–1904) (Alexander Stuart Murray), archeolog
 Alexander Murray (geolog) (1810–1884), skotský geolog
 Andrew Murray, rozcestník
 Andy Murray, britský tenista
 Anne Murrayová (* 1945), kanadská zpěvačka
 Ashleigh Murray (* 1987), americká herečka a zpěvačka
 Bert Murray (* 1942), anglický fotbalista
 Bill Murray (* 1950), americký herec
 Billy Murray (herec) (* 1941), britský herec
 Billy Murray (zpěvák) (1877–1954), americký zpěvák
 Blake Murray, americký zpěvák a kytarista
 Bruce C. Murray, americký planetární vědec
 Bruce Murray (cricket), novozélandský hráč kriketu
 Bruce Murray (fotbalista), americký fotbalista
 Bryan Murray (1942–2017), kanadský hokejový trenér a generální manažer
 Dave Murray (* 1956), anglický kytarista a skladatel
 David Murray, více osob, rozcestník
 Devon Murray (* 1988), irský herec
 Don Murray (1945–1996), americký bubeník
 Douglas Murray (* 1979), britský spisovatel, novinář a politický komentátor
 Ed Murray (1955) (* 1955), americký demokratický politik, starosta města Seattle
 Eric Murray (* 1982), novozélandský veslař
 Flora Murrayová (1869–1923), skotská průkopnice medicíny a sufražetka
 Glen Murray, více osob, rozcestník
 Hannah Murrayová (* 1989), anglická herečka.
 Harold James Ruthven Murray (1868–1955), významný šachový historik
 Henry Alexander Murray (1893–1988), americký psychiatr a psycholog, autor Tematického apercepčního testu (TAT)
 Chad Michael Murray (* 1981), americký herec
 Charles Shaar Murray (* 1951), anglický hudební kritik a novinář
 Jaime Murray (* 1976), anglická herečka
 Jamie Murray (* 1986), skotský profesionální tenista
 Jim Murray (1942–2013), americký kytarista a hráč na foukací harmoniku
 Joseph Murray (1919–2012), americký lékař a plastický chirurg
 Margaret Murray (1863–1963), britsko-indická antropoložka a egyptoložka
 Matt Murray (* 1994), kanadský hokejový brankář
 Neil Murray (* 1950), skotský hudebník a baskytarista
 Ryan Murray (* 1993), kanadský hokejový obránce
 Sean Murray (* 1977), australsko-americký herec
 Stephen Murray, více osob, rozcestník
 Sunny Murray (1936–2017), americký jazzový bubeník
 Taraje Williams-Murray (* 1984), americký zápasník – judista a grappler
 Yvonne Murrayová (* 1964), skotská atletka

Externí odkazy